Clara Sandroni é um álbum de estúdio da cantora brasileira Clara Sandroni, lançado em 1984.

Faixas 
 "Nuvens no Portão" - Luciana Sandroni / Luigi Irlandini
 "Ladeira da Memória" - Zé Carlos Ribeiro
 "Dos Rios" - Juca Filho / Cláudio Nucci
 "Rude Franqueza" - Carlos Sandroni
 "Ovelha Negra" - Rita Lee
 "... Do Cavalo do Bandido" - Hamilton Vaz / Nestor de Hollanda Cavalcanti
 "La Poesia Dels Teus Ull" - Llivis Llach
 "Quem É?" - Joracy Camargo / Custódio Mesquita
 "Filabóia" - Carlos Sandroni
 "Te Doy Una Canción" - Silvio Rodríguez

Álbuns de 1984
Álbuns de música popular brasileira
Álbuns em língua portuguesa